Danny Ward (ur. 1991) – angielski piłkarz występujący na pozycji napastnika
 Danny Ward (ur. 1993) – walijski piłkarz występujący na pozycji bramkarza